Båtskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtskäret, Vasa, Österbotten, 
 Båtskäret, Kristinestad, Österbotten, 
 Båtskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,  (21 ha)
 Båtskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Båtskär
Båtskären

Robotskapade Finlandförgreningar